Infiltré ou L'Infiltré est le titre de plusieurs œuvres :
L'Infiltré est le  de la  de la série télévisée d'animation Les Simpson diffusé en 2008 ;
L'Infiltré () est un roman américain de John Grisham écrit en 2009 ;
L'Infiltré est un téléfilm français de Giacomo Battiato diffusé en 2011 ;
 Infiltré, est un film américain de Ric Roman Waugh sorti en 2013. 
 L'Infiltré est un film de Thierry de Peretti
un livre

Voir aussi